La Galleria dell'Accademia, un museu d'art de Florència
 L'Accademia di Belle Arti di Firenze, o acadèmia de les Belles Arts de Florència
 L'Accademia Fiorentina delle Arti del Disegno